Die Spielzeit 1969 war die 38. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die achtzehnte Saison der Nationalliga A.

Rückzuge 
Die Mannschaft vom GS Schaffhausen zog sich aus der Nationalliga A zurück, durch dies stieg zusätzlich der BTV Biel auf.

Modus 
In dieser Saison spielen 8 Mannschaften im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1969 und qualifiziert sich für den IHF-Feldhandball-Europapokal 1970. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die Nationalliga B 1970 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Einzelnachweise 

69
Handballveranstaltung 1969